Harnischfeger steht für:

 ein Bearbeiter von Harnischen, siehe Harnisch #Begriffsgeschichte

Harnischfeger ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Harnischfeger (* 1949), deutsche Fernseh- und Hörfunkjournalistin und Moderatorin
 Götz Harnischfeger (1939–2016), deutscher Pharmazeut, Chemiker sowie Botaniker
 Henry Harnischfeger (1855–1930), deutscher Unternehmer in den USA
 Horst Harnischfeger (* 1938), deutscher Jurist, Generalsekretär des Goethe-Instituts
 Johann Harnischfeger (1899–1984), deutscher Politiker (CDU)
 Manfred Harnischfeger (1944–2015), deutscher Kommunikationswissenschaftler